Просветительский проект «Лекториум» — российский некоммерческий проект, занимающийся организацией и проведением лекций, встреч и праздников. Штаб-квартира компании расположена в Ростове-на-Дону.

Деятельность 
Лекториум проводит еженедельные развлекательно-образовательные мероприятия в Ростове-на-Дону: «Пикник лекториума», а также дискуссионные семинары и лекции с участием молодых учёных и известных ростовчан (в том числе Александра Расторгуева.

В 2009 году Лекториум стал одним из организаторов Дней архитектуры в Ростове-на-Дону.

В 2010 году Лекториум участвовал в организации Вики-конференции 2010.

В 2010 году на Южно-российской биеннале современного искусства основатель Лекториума Даниил Алексеев совместно с Юлией Боровой и Егором Лактионовым (Martin Eden, Black Pipes Bottom) создали аудиореактивную инсталляцию, провёли лекцию и устроили кинопоказы фильмов Государственного центра современного искусства.

17-18 сентября 2011 года в Ростовском ботаническом саду состоялся двухдневный фестиваль «Ботаники», посвящённый защите ботанического сада от застройки. Фестиваль посетили более 500 человек.

Примечания

Ссылки 
 Лекториум на Theory&Practice
 Лекториум ВКонтакте
 Лекториум в Твиттере
 

Некоммерческие организации
Негосударственные организации
Неформальные организации
Организации Ростовской области